Села:
 Шевченки — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Шевченки — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада (до 2020 року — Кобеляцький район)
 Шевченки — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада